Руджери — итальянская фамилия:
 Руджери, Джузеппе и Руджери, Джованни Баттиста — братья, итальянские архитекторы XVII—XVIII веков.
 Руджери, Козимо (ум. 1615) — флорентийский астролог, советник Екатерины Медичи.
 Руджери, Микеле (1543—1607) — итальянский иезуит, миссионер в Китае.
 Руджери, Оскар (род. 1962) — аргентинский футболист.
 Руджери, Руджеро (1871—1953) — итальянский актёр.

Другое 
 Руджери — старейшая и крупнейшая пиротехническая фирма Европы, ведущая отсчет своей деятельности с 1739 года.